Chiquinquira ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Chiquinquirá : une municipalité du département de Boyacá.

Chiquinquirá : l'une des dix-sept paroisses civiles de la municipalité de Torres dans l'État de Lara ;
 Chiquinquirá : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Trujillo dans l'État de Trujillo ;
 Chiquinquirá : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État de Zulia ;
 Chiquinquirá : l'une des dix-huit paroisses civiles de la municipalité de Maracaibo dans l'État de Zulia ;
 Chiquinquirá : capitale de la paroisse civile de Chiquinquirá de la municipalité de Trujillo dans l'État de Trujillo.

Prénom 
 Chiquinquirá Delgado (née en 1972), actrice et mannequin vénézuélienne.

Homonymie de toponyme